Girelli ist der Familienname folgender Personen:

 Cristiana Girelli (* 1990), italienische Fußballnationalspielerin
 Leopoldo Girelli (* 1953), italienischer Erzbischof
 Paolo Girelli (* ?), italienischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Ghirelli